Существует несколько фильмов с таким названием:
 «Стукач» (другое название «Ничей») — советский фильм 1988 года режиссёра Николая Лырчикова
 «Ничей» — фильм 2017 года режиссёра Евгений Татаров